TLS puede referirse a:
 Transport Layer Security (Seguridad en la Capa de Transporte), un protocolo criptográfico empleado en redes.
 The Times Literary Supplement, una revista literaria.
 Text Line Segmentation
 Aeropuerto de Toulouse-Blagnac (Francia), en su código IATA.
 Tolosa, una localidad argentina del partido de La Plata.
 Acrónimo de Sit tibi terra levis.

Referencias